Het WTA-tennistoernooi van Auckland (officieel ASB Classic) van 2019 vond plaats van maandag 31 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019 in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Het was de 34e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Auckland 2019. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, Caroline Wozniacki uit Denemarken, kwam niet verder dan de tweede ronde.

De als tweede geplaatste Duitse titelverdedigster Julia Görges slaagde erin, haar titel te prolongeren. In de finale ver­sloeg zij de Canadese kwalificante Bianca Andreescu in drie sets. Görges wist voor de tweede keer het toer­nooi van Auckland op haar naam te schrij­ven. Het was haar zevende WTA-titel, de eerste van 2019. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kirsten Flipkens was het zevende reekshoofd – zij bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Alison Van Uytvanck, als achtste geplaatst, strandde in de eerste ronde doordat zij de strijd moest staken wegens een enkelblessure.

De Nederlandse Bibiane Schoofs had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar bereikte zij de tweede ronde, doordat zij in haar openingspartij tegen Van Uytvanck de winst kreeg toegeworpen door opgave van de Belgische.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Sara Errani en Bibiane Schoofs had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. De Nederlandse Schoofs speelde samen met Desirae Krawczyk uit de Verenigde Staten – zij strandden in de eerste ronde.

Ook het eerste reekshoofd, Raluca Olaru en Abigail Spears, kon na hun eerste optreden huis­waarts keren.

Het ongeplaatste duo Eugenie Bouchard en Sofia Kenin won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het wildcard-koppel Paige Mary Hourigan en Taylor Townsend in de match-tiebreak. Het was voor beiden de eerste WTA-dubbelspeltitel.

De Belgische Kirsten Flipkens vormde met Johanna Larsson (Zweden) het tweede reekshoofd – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Hourigan en Townsend.

De tweede Nederlandse, Lesley Kerkhove, speelde samen met de Amerikaanse Sabrina Santamaria – zij verloren hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Auckland 2019
Auckland